Partit Camperol Croat (del seu nom en croat Hrvatska Seljačka Stranka), partit polític de Croàcia
 Societat d'Història de la Ciència (del seu nom en anglès History of Science Society), associació nord-americana de professionals de la història de la ciència
 Acer ràpid (del seu nom en anglès High Speed Steel), varietat d'acer per a eines
 Homo sapiens sapiens, nom trinomial de la subespècie actual del gènere humà